Au moins quatre navires de la marine allemande ont porté le nom de Leipzig , d'après la ville allemande de Leipzig :
le , une corvette cuirassée de la classe du même nom en service dans la Kaiserliche Marine de 1877 à 1893 ;
le , un croiseur léger de  en service dans la Kaiserliche Marine de 1906 à 1914 ;
le , un croiseur léger de classe Cöln dont la construction est arrêtée après la fin de la Première Guerre mondiale ;
le , un croiseur léger de la classe du même nom en service dans la Kriegsmarine durant la Seconde Guerre mondiale.

Leipzig